Franco kan syfta på:

Personer 
 Francisco Franco (1892–1975), en spansk officer och politiker, Spaniens statschef och diktator
  (1890-1975), en spansk officer, kusin till föregående
  (född 1954), barnbarn till den förstnämnde
  (född 1960), en spansk biolog
 James Franco (född 1978), en amerikansk filmskådespelare och regissör
 Franco Baresi (född 1960), italiensk fotbollsspelare

Geografi 
 El Franco, ort i Asturien, Spanien
 El Franco (kommun), kommun i Asturien, Spanien

Se även
 Spanien under Franco